Marcauti, scritto con varie grafie, può riferirsi a:

Moldavia
Mărcăuți – comune nel distretto di Briceni
Marcăuți – comune nel distretto di Dubăsari